Adamstown puede referirse a:

  Adamstown (Pensilvania), mancomunidad estadounidense; o
  Adamstown (Islas Pitcairn), capital de la Isla Pitcairn, colonia británica.